Кассано-д’Адда (, , местн. Casàn) — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Милан.

Население составляет 18 603 человека (2008), плотность населения — 1034 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 20062. Телефонный код — 0363.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и Зенон Веронский, празднование в первое воскресение октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cassanodadda.mi.it

Ссылки 
 http://www.comune.cassanodadda.mi.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/